Rovio kan syfta på följande:

 Rovio, Ticino – ort i Schweiz
 Rovio Entertainment – finländskt datorspelsföretag (Angry Birds)